Чайлдфри ( — свободный от детей;  — добровольно бездетный) — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей.

Речь не идёт о людях, которые откладывают рождение детей на более поздний срок или не имеют твёрдой позиции в данном вопросе. Бесплодные могут быть или не быть чайлдфри, так как, с одной стороны, врождённое или приобретённое в результате заболеваний, травм и тому подобное бесплодие не является сознательным выбором, а чайлдфри могут добровольно пойти на стерилизацию; с другой стороны, возможно наличие своих или приёмных детей. Хотя наличие ребёнка противоречит формальному определению, оно не мешает некоторым людям относить себя к чайлдфри.

Также не стоит путать понятие чайлдфри с понятием «чайлдхейт» ( — дословно «детоненавистники»). Чайлдфри, в отличие от чайлдхейт, не испытывают ненависти или других негативных чувств к детям, их может не устраивать лишь дискомфорт, который сопровождает наличие детей, их поведение или другие ограничения, связанные с наличием детей.

Этимология и применение 
Термин «» возник в США в противовес слову «» («бездетный»). На волне эмансипации защитники прав человека придумали термин childfree (буквально «свободный от детей»), утверждая, таким образом, что отсутствие детей — это привилегия развитого социума.

История слова несколько неясна; по мнению журналиста «Русского Newsweek» Елены Черненко, слово было введено в 1970-х Национальной организацией для не-родителей США (ныне не существующей). Популярность приобрело в 1990-е, когда Лесли Лафэйетт сформировала одну из первых современных групп чайлдфри, .

В русском языке термин чайлдфри прижился из-за появления сообществ в социальных сетях с таким названием и упоминаний в музыкальном искусстве, но также некоторые представители чайлдфри называют себя «свободными от детей» или используют термин «сознательная бездетность».

Типы 

 Реджекторы («чайлдхейтеры») — люди, которые в принципе не любят детей и деторождение и испытывают неприязнь к детям как таковым и всему, что связано с процессом деторождения и грудного вскармливания. Процент таких людей в человеческой популяции всегда оставался стабильно низким. Для таких людей до появления надёжных контрацептивов и начала эпохи сексуальной революции 1960-х годов способами избежать деторождение были: избегание секса, детоубийство, отшельничество, монашеская жизнь или любые другие способы оставаться вне брака.
 Отказники — это те люди, которые не могут принять однозначного решения, заводить детей или нет, а в условиях современной широкой доступности надёжных контрацептивов детей они так и не заводят.
 Откладыватели — это те люди, которые всё время откладывают рождение детей на более поздний срок и с возрастом очень часто принимают решение не заводить детей вовсе. Это может возникать по целому ряду причин: стремление в первую очередь получить хорошее образование, сделать карьеру, заработать хорошие деньги и устроить свою жизнь, нежелание менять тот привычный и в принципе комфортный образ жизни, который люди ведут, возраст, болезни, экономика, социум, технологический прогресс, нормы в обществе, социокультурные ценности и так далее. Большинство представителей откладывателей даже не знают, что они чайлдфри, или зачастую себя ими не считают. Это группа составляет большинство чайлдфри в современном мире.
 Аффексьонадо — это люди, которые не испытывают неприязни к детям, но им нравится бездетный образ жизни. Дети представляются им лишней обузой, помехой для устраивающего их бездетного образа жизни. Для аффексьонадо важно не то, что дети им нравятся или не нравятся, а то, что им очень хорошо жить без них.

Причины 

Снижение рождаемости и отказ части населения от рождения детей является общемировой тенденцией вследствие глобального демографического перехода населения Земли, изменения социальных правил, норм, образа жизни людей и изменение устройства самой семьи. Этот процесс является частью глобального перехода населения Земли от традиционного общества к индустриальному, а затем и к постиндустриальному. Так что большинство людей, не заводящих в современном обществе детей по выше перечисленным причинам, могут даже не задумываться или не знать, что они чайлдфри. В современном обществе среди мужчин большинство чайлдфри — это малообразованные мужчины с небольшими доходами, а среди женщин, наоборот, — это более образованные и с большими доходами. Это связано с тем, что в современном обществе женщины, выбирающие образование и карьеру, дающую больший доход, имеют меньше времени рожать и воспитывать детей, чем менее образованные и бедные женщины. В свою очередь в современном обществе малообразованные мужчины, имеющие небольшие или нестабильные доходы, не пользуются популярностью у женщин, так как они не могут дать современным женщинам должную на современном уровне экономическую подушку безопасности, и в связи с этим такие мужчины имеют намного меньше шансов завести стабильные отношения с женщинами, заключить брак и завести детей, чем более богатые мужчины в современном обществе, которые зачастую имеют много детей и от большого количество партнёрш.
Примерами может послужить целые новые поколения молодёжи, такие как южнокорейские поколения Сампо и N-по, отказывающиеся от свиданий, брака и рождения детей из-за социально-экономическим проблем, сопровождающих современную жизнь. Также появились целые новые поколения, которые из-за своего образа жизни имеют крайне низкие шансы завести детей: хикикомори, поколение NEET, поколение Сатори, клубничное поколение, поколение Y, паразит-одиночка, травоядные мужчины, кидалт, синглтоны, твикстер, фурита, макджоб и так далее.

С экономической точки зрения, чайлдфри как массовое явление может возникнуть только в странах, где введено пенсионное обеспечение по старости (большинство стран мира кроме наименее развитых стран), причём качество или эффективность государственной пенсионной системы не важна (примеры: , , Япония, , Россия, Европа), которое позволяет старикам не зависеть финансово от своих детей и внуков, живя на пенсию (так, Аллан Карлсон указывал, ссылаясь при этом также и на Гуннара Мюрдаля, что с принятием пенсий потеряна ценность детей как инвестиций на старость, и человеку выгодно иметь одного (а лучше — ещё меньше) ребёнка; согласно исследованиям Алессандро Чиньо, обеспечение старости является побудительным мотивом для заведения детей и доминирующим фактором увеличения рождаемости, охват же населения пенсионной системой уменьшает рождаемость; по мнению Роберта Фенге и Беатрис Шойбель, введение пенсий в Германии на рубеже 19 и 20 веков объясняет до 15 % снижения рождаемости в 1895—1907 годах). В странах, где пенсионное обеспечение по старости распространяется только на отдельные категории граждан, или же ещё не пройден демографический переход (в настоящее время — в основном страны Африки южнее Сахары), старики в случае утраты трудоспособности могут рассчитывать только на своих детей и внуков. Этим объясняется и разное понимание целей человека в жизни в рамках обеспечения своей старости: для населения большинства стран мира главное — заработать максимально большую пенсию (дети при этом могут восприниматься как помеха в достижении данной цели); для населения наименее развитых стран мира в основном стран Африки южнее Сахары, где крайне слабо развита экономика, низка урбанизация и не введено пенсионное обеспечение по старости, главная задача человека — родить как можно больше детей, чтобы те обеспечили его старость (отсутствие детей равносильно обречению себя на голодную смерть, малое количество детей — обречению на полуголодную старость).

Чайлдфри в США 
В Америке чайлдфри являются устоявшимся феноменом. Сознательно бездетные как социально-демографическая категория имели место задолго до распространения чайлдфри. Лишь с недавнего времени они начали развивать социальные сети, чтобы противостоять давлению общества, которое не готово понять и принять их образ жизни. В США в целом уже более 40 организаций, объединяющих чайлдфри, каждая из них насчитывает несколько тысяч участников. Согласно исследованиям американского Национального центра статистики здравоохранения, ежегодно увеличивается процент женщин, сознательно не желающих иметь детей: на сегодняшний день до 25 %. Среди белых женщин с высшим образованием процент чайлдфри гораздо выше, чем среди прочих.

Чайлдфри в России 

Основателем движения чайлдфри в России считается Эдвард Лисовский , открывший несколько сообществ в социальных сетях и активно пропагандирующий движение в России и за её пределами.

Чайлдфри для России достаточно новое явление. В 2020 году почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей. Но если среди жителей Москвы бездетность в основном добровольная, то среди жителей остальной России в основном вынужденная. Чаще всего от заведения детей отказываются образованные, обеспеченные и амбициозные, которые не желают жертвовать своим комфортом и карьерой ради детей. Среди москвичей-чайлдфри доля мужчин выше, чем доля женщин (22 % против 14 %). При этом доля чайлдфри особенно велика среди выходцев из однодетных семей (62,1 % против 36,7 %), поэтому по прогнозам ученых доля бездетных будет возрастать.

По прогнозам социологов и экономистов, данным в 2014 году, процент бездетных женщин в России с нынешних 8 % может приблизиться к среднеевропейскому уровню в 15 %.

В России по состоянию на 2018 год большая часть населения поддерживает классическую семью с детьми. Однако социологи отмечают тенденцию постепенного увеличения тех, кто поддерживает или хотя бы не осуждает чайлдфри. Особенно это проявляется в молодёжной среде.

В социальной сети «ВКонтакте» существует множество как открытых для публичного просмотра, так и закрытых групп о движении чайлдфри. Многие из них стали закрытыми для публичного просмотра после привлечения внимания к ним со стороны СМИ. Данные сообщества насчитывают тысячи активных участников — сторонников идеологии. По другим данным, если раньше у чайлдфри в России была только страница в живом журнале, то сейчас есть десятки групп в социальных сетях, форумы и даже своё интернет-телевидение с тысячами подписчиков.

Противники движения чайлдфри — люди с традиционным взглядом на семью — нередко характеризуются в интернет-сообществах чайлдфри пейоративно. Как отмечает в своём исследовании лингвист Ю. А. Антонова, «чужие» для представителей интернет-сообщества чайлдфри — это «пролайферы» (люди, выступающие за запрет абортов и контрацепции), в том числе представители Русской православной церкви, общество, которое навязывает традиционные семейные ценности (подруги, родители, родственники, коллеги), «невоспитанные дети» («огрызки», «опарыши»), «безответственные родители» («плодятся и штампуют новое человеческое мясо»), многодетные матери («свиноматки», «овуляхи», «детоматки», «размноженцы», «детные», «инкубаторы», «подтирушки», «плодячки», «коровы, рожающие, чтобы их доили», «крысомамки»). В свою очередь, люди с традиционным взглядом на семью зачастую бывают резки к чайлдфри («эгоисты», «люди с психологической травмой», «детоненавистники», «бездетные, защищающие собственную неполноценность», «геи», «лесбиянки», «лица, подкупаемые США с целью уничтожить русскую нацию»).

Психотерапевт Н. Н. Нарицын и его жена М. Нарицына считают, что вследствие нетактичности и нападок со стороны людей с традиционным взглядом на семью чайлдфри вынуждены объединяться в интернет-сообщества и защищаться, зачастую даже агрессивно. По его мнению, обычно ненависть к добровольно бездетным имеют те, кто рожал не потому, что хотел детей, а потому, что считал: «детей иметь положено, это некий долг перед обществом».

В 2013 году прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что руководство «ВКонтакте» заблокировало по её требованию несколько групп, в которых общались сторонники идеологии чайлдфри, сознательно отказывающиеся от деторождения, и аккаунт с миллионом подписчиков владельца сообществ и основателя движения чайлдфри в России. Прокуратура сочла, что Эдвард Лисовский и его сообщества пропагандировали «отрицание семейных ценностей».

В 2015 году было заблокировано новое сообщество Эдварда без объяснений причин, основатель движения в срочном порядке покинул Санкт-Петербург.

В 2018 году Общероссийское общественное движение «За жизнь!» направило обращение Владимиру Путину с инициативой блокировать сообщества чайлдфри в социальных сетях.

Статистика и исследования 
 Национальный центр статистики здравоохранения утверждает, что доля американских женщин детородного возраста, которые определяют себя как «добровольно бездетных», быстро растёт: 2,4 % в 1982 году, 4,3 % в 1990 году, 6,6 % в 1995 году.
 В целом наблюдения показали, что чайлдфри-пары более образованны, более востребованы как профессионалы и руководители, имеют больший доход (оба супруга), склонны жить в городах, менее религиозны, менее склонны к соблюдению традиционных гендерных ролей и обычаев.
 Многие исследователи отмечали, что чайлдфри являются менее «социально удобными», им в большей степени свойственен эгоизм и индивидуализм.
 В ходе статистического исследования были выяснены наиболее распространённые причины быть чайлдфри: нежелание жертвовать личным пространством ради ребёнка, отсутствие убедительной причины заводить детей, нежелание терять время, активное отвращение к детям, удовлетворённость домашними животными и наблюдением за детьми родственников или друзей.
 В обсуждениях чайлдфри иногда упоминаются проведённые в 1960—70 гг. этологом Дж. Кэлхуном эксперименты над грызунами, в которых стабильно прекращалось деторождение и колония полностью вымирала (наиболее популярен эксперимент «Вселенная 25»). Поскольку Кэлхун широко использовал антропоморфную терминологию, его идеи быстро приобрели общественный интерес и культурное влияние, однако эксперименты были подвергнуты значительной научной критике (см. статью по приведённым выше ссылкам).

Полемика 
Некоторые исследователи считают, что идеология чайлдфри чаще всего становится интересной молодым людям, чьи взгляды на семейные ценности до конца не сформированы и могут быть разрушены «красивой историей» представителя чайлдфри, рассказывающего о том, как хорошо не иметь детей и жить в своё удовольствие.

По некоторым оценкам, представители чайлдфри являются менее «социально удобными», так как им присущ эгоизм и индивидуализм, а гедонистическая философия не позволяет взять на себя огромную ответственность, связанную с появлением детей.

Религиозное 
Имели место внутрицерковные дебаты о том, подлежит ли образ жизни чайлдфри осуждению. Религиозные консерваторы говорили, что это — восстание против Бога. Папа Иоанн Павел II осудил женатые пары, желающие быть бездетными.

Контрацепция и стерилизация 
Противозачаточные средства значительно усовершенствовались за прошедшие годы, но некоторые чайлдфри предпочитают стерилизацию. Однако бывают трудности с поиском врача, готового её провести, особенно в возрасте 20—30 лет (возможно, из-за боязни судебного процесса с пациентом, который впоследствии изменил убеждения). Эти проблемы побудили многих чайлдфри создавать группы поддержки (где люди общаются между собой и становятся увереннее, зная, что они не одиноки), а также сообщества, подобные No Kidding!, стремящиеся обеспечить социальное взаимодействие, свободное от требования иметь детей.

Женская стерилизация является самым распространенным методом контрацепции в мире. Его использует в среднем каждая пятая женщина репродуктивного возраста, состоящая в партнерстве.

Политика, господдержка родительства 
Концентрация на личном принятии любопытным образом отразилась в литературе, касающейся добровольной бездетности. Ранее множество книг были основаны на феминистской теории и в значительной мере старались развеять идею, что женственность и материнство — одно и то же. Однако в последние годы чайлдфри становятся всё более и более политизированными. Книга «Благо ребёнка» Беркетта утверждает, что чайлдфри оказываются перед лицом не только социальной, но и политической дискриминации. Это растущее недовольство часто сосредоточивается на налоговых льготах для семей с детьми, переходит на трудовое законодательство, облегчающее жизнь родителям, касается попыток введения правой и клерикальной цензуры на основании «семейных ценностей».

С другой стороны, возмущение, широко распространённое среди чайлдфри, не ведёт к общности политических взглядов. Чайлдфри становятся люди всевозможных мировоззрений и вероисповеданий. Например, когда одни думают о государственных детских пособиях как о «субсидировании образа жизни», другие соглашаются с необходимостью помощи родителям, но считают, что их образ жизни также нуждается в поддержке. Многие чайлдфри сожалеют, что вынуждены финансировать общественные школы через единое для всех налогообложение. В Австралии предложено создать политическую партию, поддерживающую образ жизни чайлдфри как противоположность семейному.

Критики идеи о равноправии «чайлдфри» с родителями или о господдержке образа жизни «чайлдфри» возражают, что для общества, для государства рождение детей является необходимым условием существования, что и объясняет помощь родителям, особенно многодетным, и отсутствие помощи «чайлдфри», а также внимание со стороны СМИ:
Реальность такова, что тот, кто сделал для общества нечто важное, всегда имеет приоритет. Тот, кто воевал — перед теми, кто нет. Фронтовик вошёл — все встали. Конструктор, изобретший космическую ракету, будет жить в академгородке и получать «академическую» пенсию, а вы — нет.

Как движение 
Растущая политизация и внимание СМИ привели к появлению второй волны организаций чайлдфри, являющихся политическими во всех отношениях. Хотя множество неудачных попыток создать группу влияния предпринимались в США, первой появилась британская организация, известная как Kidding Aside. Становясь все более «громким» и организованным, движение чайлдфри пока ещё имеет незначительный политический вес и борется за то, чтобы его воспринимали серьёзно.

Однако данное направление встречает также и сторонников, среди которых не редкость и молодые люди.
Эдвард Лисовский: Я свободный человек и делаю, что хочу. При этом я, конечно, не собираюсь нарушать какие-либо законы. Я говорю, что у меня есть девушка. Что не хочу обременять себя ребёнком. Мне это нравится. Но я не утверждаю, что вам это должно нравиться. Я говорю, что мне нравится сыр, но не настаиваю на том, что сыр должен нравиться всем. Люди могут согласиться. Могут не согласиться.

См. также 

 Антинатализм
 Антисексуализм
 «Будущее»
 Движение за добровольное вымирание человечества
 Движение за оптимальную численность населения
 Демография
 Инцелы
 Мальтузианство
 Мизопедия
 Неомальтузианство
 Поколение N-по
 Поколение Сампо
 Синглтоны
 Чайлдфри в России

Примечания 

Антинатализм
Образ жизни
Неологизмы